

Codici 
 SFV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santa Fe Do Sul (Brasile)

Altro 
 Société de la Flore Valdôtaine – associazione per la promozione delle ricerche nell’ambito delle scienze naturali in Valle d’Aosta
 Suitable for vegans – sigla usato per alimenti o bevande adatti ai vegani
 Simple file verification  – formato file di checksum